Cão de raça Podengo crioulo — raça canina
Várias espécies de morcego
Equus africanus asinus (nome popular do asno ou burro)

Desambiguações de animais